Le terme « congénère » peut faire référence à :

 Une chose ou une personne du même genre qu'une autre, ou appartenant au même groupe d'individus.
 Congénère (biologie), des organismes du même genre
 Congénère (boissons), substance produite pendant la fermentation de boissons alcoolisées

Espèces 

 Agabus congener, coléoptère de la famille des Dytiscidae
 Congénère Amata, papillon de nuit de la famille des Erebidae
 Amyema congener, plante à fleurs de la famille des Loranthaceae
 Arthroplea congener, éphémère de la famille des Arthropleidae
 Elaphropus congener, coléoptère terrestre de la famille des Carabidés
 Gemmula congener, escargot de mer de la famille des Turridae
 Heterachthes congener, coléoptère de la famille des Cerambycidae
 Lestes congener, demoiselle de la famille des Lestidae
 Megacyllene congener, coléoptère de la famille des Cerambycidae
 Potamarcha congener, libellule de la famille des Libellulidae

Voir aussi 

 Congénique, en génétique
 Liste des congénères du PCB
Homonymie